Ел Анкон има више значења:

 Ел Анкон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Анкон (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Анкон (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Анкон (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Анкон (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Анкон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Анкон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Анкон (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Анкон (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Анкон (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Анкон (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Анкон (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анкон (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анкон (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анкон (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анкон (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анкон (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анкон (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анкон, Гранха Авикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анкон (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анкон (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Анкон (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Анкон (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Анкон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Анкон (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Анкон (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анкон (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику